Эвбейский (Евбейский) — происхождением с греческого острова Эвбеи в Эгейском море.

 Иоанн Эвбейский (1-я пол. VIII века) — византийский проповедник, автор «Слова Иоанна Евбейского», похвальных слов святым (энкомиев) и проповедей (гомилий) на церковные праздники.
 Давид Эвбейский (1519 — ок. 1600) — православный святой, преподобный

См. также 
 Евбея (наяда) | Мифы Евбеи
 Паламед — эвбейский мифологический герой и изобретатель, участник Троянской войны.

Примечания